Karl Jelinek ist der Name folgender Personen:

* Karl Jelinek (Meteorologe) (auch Carl Jelinek; 1822–1876), österreichischer Meteorologe
 Karl Jelinek (Widerstandskämpfer) (1896–1943), österreichischer Widerstandskämpfer